New Berlin puede referirse a:
New Berlin (Illinois), villa en el condado de Sangamon, estado estadounidense de Illinois.
Municipio de New Berlin (condado de Sangamon, Illinois)
New Berlin (Nueva York), pueblo en el condado de Chenango, estado estadounidense de Nueva York.
New Berlin (villa), villa ubicada en el condado de Chenango, estado estadounidense de Nueva York.
New Berlin (Pensilvania), borough en el condado de Union, estado estadounidense de Pensilvania.
New Berlinville, lugar designado por el censo en el condado de Berks, estado estadounidense de Pensilvania.
New Berlin (Texas),  ciudad en el condado de Guadalupe, estado estadounidense de Texas.
New Berlin (Wisconsin), ciudad en el condado de Waukesha, estado estadounidense de Wisconsin.